19-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 11 по 18 июня 1955 года в рамках Вызова Дегранджа-Коломбо 1955. Победу одержал швейцарский велогонщик Хуго Коблет.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1648 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1955 на FirstCycling

1955 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1955 году
Июнь 1955 года